Borough peut désigner :
 Borough, une forme de municipalité locale dans certains pays anglophones.

Toponyme

Borough Briggs, un stade de football en Écosse.

Borough (dans le New Jersey), l'un des cinq types et l'une des onze formes de gouvernement municipal ;
 La traduction anglaise du terme « Arrondissement de New York » ;
 Borough Park, un des quartiers sud de l'arrondissement de Brooklyn, à New York ;
 Borough (en Pennsylvanie), une entité municipale autonome ;
 Plantation de Borough House, une plantation en Caroline du Sud, inscrite au Registre national des lieux historiques.

County borough (au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande), un borough ou une cité indépendante de l'administration d'un conseil de comté (county council).

Conwy Borough Football Club, un club gallois de football basé à Conwy, fondé en 1977.

Borough Market, un marché de gros et de détail d'alimentaire de Southwark, district situé dans le sud-est de Londres, Angleterre.
 Borough, une station de métro proche de ce marché.

Voir aussi